Inmortal (o, en inglés, immortal) puede hacer referencia a:

 La inmortalidad, concepto que supone la existencia indefinida o infinita, sin muerte o más allá de la muerte.

Asimismo, en cine y televisión, puede referirse a:

 Immortal Beloved (1994. En Argentina: Amada inmortal; en España: Amor inmortal; en México: Mi amor inmortal.), película sobre la vida del compositor .
 Immortel (ad vitam) (2004), película de producción francesa perteneciente al género de ciencia ficción.
 El inmortal (película) (2010), película francesa de Richard Berry.
 Immortals (2011), película de fantasía de Tarsem Singh.
 El inmortal (serie de televisión), serie española de televisión original de Movistar+.

También, en literatura, puede hacer referencia a:

 El inmortal (cuento) (1949), uno de los cuentos de El Aleph, libro de Jorge Luis Borges.
 Inmortal (antología), antología de varios autores.
 Amada inmortal, carta encontrada junto con el testamento de .
 Gilgamesh el inmortal, historieta creada por el dibujante argentino Lucho Olivera.

Del mismo modo, en música, puede referirse a:

 Inmortal (álbum de Lándevir) (2008), el tercer álbum del grupo musical español Lándevir.
 Inmortal (álbum de WarCry) (2013), el octavo álbum de estudio del grupo musical español WarCry.
 Inmortal (álbum de José Manuel Figueroa), álbum del cantante mexicano José Manuel Figueroa.
 Inmortal (álbum de DJ Nelson) (2020), álbum del productor musical DJNelson en colaboración con Alberto Stylee.
 «Inmortal» (canción) (2008), canción del grupo musical español La Oreja de Van Gogh.
 Immortal Records, sello discográfico de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Además, puede hacer referencia a:

 La Inmortal (partida de ajedrez), una partida de ajedrez del .
 El nombre vulgar de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre vulgar de la planta Xerochrysum bracteatum.

Enlaces externos